Als Eurymedonbrücke werden zwei antike Brücken über den Fluss Eurymedon, heute Köprüçay, in der Türkei bezeichnet:
 Eurymedonbrücke (Aspendos)
 Eurymedonbrücke (Selge)